Азербайджанский университет архитектуры и строительства — высшее учебно-техническое заведение по подготовке архитектурно-строительных кадров.

История 
История университета берёт начало с 1920 года, когда был основан Бакинский политехнический институт. Одним из основных факультетов института стал инженерно-строительный факультет. В 1920 году на факультете обучалось 110 студентов, число которых росло с каждым годом. В 1975 году постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики на базе 4-х факультетов и нескольких специализированных кафедр Азербайджанского политехнического института был образован Азербайджанский инженерно-строительный институт. В 1992 году институт получил статус университета. 13 июня 2000 года по распоряжению президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева университет был переименован в Азербайджанский университет архитектуры и строительства.

Общая информация 
Факультет состоит из 700 преподавателей. Более 100 докторов наук, профессоров, более 400 кандидатов наук, доцентов и старших преподавателей.

В университете 42 кафедры. Они делятся на социально-политические и гуманитарные, общие научные, общие технические и кафедры специальностей.

В настоящее время университет располагает 5 академическими зданиями общей площадью 49 000 квадратных метров.

Внешние связи 
Внешние связи университета осуществляются через следующие структуры.

 Деканат иностранных студентов
 Подготовительная школа для иностранных студентов
 Отдел внешних связей

Деканат иностранных студентов работает с 1977 года и готовит специалистов для зарубежных стран. За прошедший период около 1000 студентов из более чем 40 стран окончили университет, и около 50 иностранцев получили стипендию. В настоящее время в университете обучается около 400 студентов и аспирантов из 15 стран мира.

Иностранные граждане, обучающиеся в Азербайджанском университете архитектуры и строительства, размещаются в общежитии университета, подписывается контракт, решают вопросы регистрации и визы. Деканат иностранных студентов связывается со строительными отделами зарубежных университетов и других организаций. 65 преподавателей занимаются обучением иностранных граждан. 2 из них - доктора наук, профессора, 15 кандидатов наук, доценты.

Университет перешел на многоуровневую систему образования: степень бакалавра - 4 года, степень магистра - 2 года. Обучение в университете осуществляется, как на платной, так и на бесплатной основе.

Кампус Netcad 
В Азербайджанском университете архитектуры и строительства состоялась церемония открытия нового учебного центра NetcadKampus со стороны Центрального архитектурно-строительного университета, а также турецкой компании Netcad. Целью кампуса является предоставление преподавателям и сотрудникам Университета архитектуры и строительства эффективную информацию об использовании компьютерных программ в этой области. В центре эксперты Турции проводят регулярные тренинги.

Факультеты 

 Экономика и управление строительством
 Экономика и управление муниципального строительства 
 Управление (строительство)
 Маркетинг (строительство)
 Архитектура
 Дизайн архитектурной среды
 Реставрация и реконструкция архитектурных памятников
 Строительство сада, парка и ландшафта
 Промышленное и гражданское строительство
 Гидравлическая конструкция
 Муниципальное строительство и эксплуатация
 Строительство инженерных систем мелиорации
 Теплоснабжение и вентиляция
 Водоснабжение и орошение
 Строительство железных дорог и сельское хозяйство
 Строительство автомобильных дорог и аэропортов
 Мосты и транспортные туннели
 Технология производства строительных материалов, изделий и конструкций
 Технология деревообработки
 Технология упрочнения неметаллических и силикатных материалов
 Электроснабжение промышленных предприятий строительных и строительных материалов.
 Автоматизация технологических процессов и производство в строительстве.
 Строительство, дорожная техника и оборудование
 Машины и оборудование для промышленности строительных материалов и изделий
 Техническое обслуживание и обслуживание технологических, транспортных машин и оборудования предприятий промышленности строительных и строительных материалов
 Физика материалов (строительство)
 Материаловедение и новые технологии материалов (строительство)
 Механизация и автоматизация (строительство)
 Механизация строительных работ гидравлических и мелиоративных инженерных систем
 Безопасность жизнедеятельности (строительство)
 Защита и комплексное использование водных ресурсов.

Факультет архитектуры 
В 1968 году, после разделения архитектурного факультета от строительного , был создан факультет архитектуры. Обучение на факультете ведется на азербайджанском, русском и английском языках. Факультет установил партнерские отношения со многими зарубежными странами: США, Германией, Францией, Египтом, Турцией, Ираном, Италией и другими. Архитектурный факультет Азербайджанского университета архитектуры и строительства получил 5-летнюю аккредитацию (Part 1) Королевского института британских архитекторов (RIBA), признанного во всем мире в области архитектуры.

Факультет строительства 
Факультет был основан в 1920 году. В 1954 году этот факультет стал крупнейшим факультетом Азербайджанского политехнического института, где обучалось 1500 студентов. В 1975 году, когда был основан Азербайджанский институт гражданских инженеров, факультет стал частью этого университета, а через год на его базе  были организованы факультеты «Санитарная техника» и «Строительные технологии». На факультете работают специалисты в области промышленного и гражданского строительства, городского и муниципального строительства и экономики, управления недвижимостью и экспертизы. Обучение ведется на азербайджанском и русском языках. На факультете работают 58 человек, в том числе 7 профессоров, 38 кандидатов наук, доцентов, старших преподавателей и преподавателей. На факультете действуют 7 кафедр:

 Железобетонные и каменные конструкции
 Фундаменты, подвалы и подземные сооружения
 Отдел технологии производства
 Кафедра металлических конструкций, дерева и пластика
 Кафедра истории и социально-политических дисциплин
 Испытание и устойчивость к землетрясениям
 Городское управление строительства и экономики.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Сайт университета  (ru, az, en, fr)

1975 год в Азербайджане
Университеты Баку
Архитектура Баку
Архитектурно-строительные университеты